

Historyczne 
 Bukowina (kraina historyczna) – kraina historyczna dzieląca się dziś na:
 Bukowinę północną, zwaną również Bukowiną Ukraińską, leżąca dziś na terytorium Ukrainy
 Bukowinę południową, zwaną również Bukowiną Rumuńską, leżącą dziś na terytorium Rumunii
 Księstwo Bukowiny

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 21, w tym 8 podstawowych
 Bukowina – część miasta Ryglice
 Bukowina – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Długołęka
 Bukowina – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Biszcza
 Bukowina – część wsi Typin w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Tomaszów Lubelski
 Bukowina – przysiółek wsi Siedlec w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Trzebiel
 Bukowina – część wsi Gorzkowiczki w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Gorzkowice
 Bukowina – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Błaszki
 Bukowina – przysiółek wsi Dąbrowica w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia
 Bukowina – część wsi Sitnica w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Biecz
 Bukowina – część wsi Glichów w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Wiśniowa
 Bukowina – część wsi Obidza, w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Bukowina – osada wsi Korzenica w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Laszki
 Bukowina – część wsi Zarzecze w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Nisko
 Bukowina – wieś w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Ulanów
 Bukowina – osada w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Sędziszów Małopolski
 Bukowina – część wsi Brzeziny w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Wielopole Skrzyńskie
 Bukowina – wieś w woj. pomorskim, w pow. lęborskim, w gminie Cewice
 Bukowina – część wsi Koniaków w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Istebna
 Bukowina – część wsi Węgierska Górka, woj. śląskie, pow. żywiecki, gminie Węgierska Górka
 Bukowina – osada leśna w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Dywity
 Bukowina – osada w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Pniewy

Miejscowości na Ukrainie 
 Bukowina – wieś w rejonie żydaczowskim

Cieki wodne 
 Bukowina – rzeka na Pojezierzu Kaszubskim, dopływ Łupawy
 Bukowina – struga, dopływ Sąpólnej
 Bukowina – potok, dopływ Paniszczówki
 Bukowina – potok, dopływ Piekielnika

Polany, szczyty 
 Bukowina – polana w Beskidzie Sądeckim
 Bukowina (1206 m) – szczyt w Beskidzie Sądeckim (w Paśmie Radziejowej)
 Bukowina (1049 m) – szczyt w Beskidzie Żywieckim w gminie Ujsoły
 Bukowina (911 m) – szczyt w Bieszczadach Zachodnich
 Bukowina (1010 m) – szczyt w Gorcach
 Bukowina (559 m) – szczyt w Górach Kamiennych
 Bukowina (810 m) – szczyt w Górach Leluchowskich
 Bukowina (284 m) – wzgórze na Garbie Tenczyńskim
 Bukovina (1176 m) – szczyt w Magurze Spiskiej
 Bukowina (603 m) – szczyt na Pogórzu Przemyskim

Grupy muzyczne 
 Wolna Grupa Bukowina – zespół wykonujący poezję śpiewaną
 Bucovina – rumuńska grupa folk-metalowa

Zobacz też 
 Bukowina Bobrzańska, Bukowina Kłodzka, Bukowina-Osiedle, Bukowina Sycowska, Bukowina Tatrzańska
 Bukowa, Bukowice, Bukowie, Bukowiec, Bukowno, Bukowo, Bukowskie